Sjarief, een Arabische titel

Personen:
Abdul Latif Sharif (2006), een Egyptisch-Amerikaans scheikundige en seriemoordenaar
Fatima el-Sharif (1911-2009), de echtgenote van de koning van Libië
Ismail van Marokko of Moulay Ismail ibn Sharif (1645?-1727), de tweede sultan van Marokko
Nawaz Sharif (1949), een Pakistaans politicus
Omar Sharif (1932), een Egyptisch filmacteur en bridgespeler
Ahmed al-Senussi (1933), ook bekend als Zubeir Ahmed el-Sharif, een Libisch voormalig legerleider en politicus

Zie ook 
Sherif (doorverwijspagina)